Crozier ist der Familienname folgender Personen:

 Brett Crozier (* 1970), US-amerikanischer Captain der United States Navy, Kapitän des Flugzeugträgers USS Theodore Roosevelt
 Brian Crozier (1918–2012), britischer Autor
 Eric Crozier (1914–1994), britischer Theaterproduzent und Librettist
 Francis Crozier (1796–1848), irisch-britischer Polarforscher
 Greg Crozier (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler
 Joe Crozier (* 1929), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer

 Leif Newry Fitzroy Crozier (1846–1901), kanadischer Offizier
 Lorna Crozier (* 1948), kanadische Schriftstellerin, Dichterin und Hochschullehrerin
 Michel Crozier (1922–2013), französischer Soziologe
 Philippe M. Crozier (1857–1944), französischer Diplomat und Botschafter 
 Robert Crozier (1827–1895), US-amerikanischer Politiker
 Roger Crozier (1942–1996),  kanadischer Eishockeytorwart
 Rossiter H. Crozier (1943–2009), US-amerikanischer Genetiker und Insektenforscher

Crozier ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Crozier (Arizona)
 Crozier (Louisiana)
 Crozier (Virginia)

Crozier steht für:
 Crozier (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Crozier Ø, Grönland
 Kap Crozier, Antarktis